Горсткин — фамилия; имеет женскую форму Горсткина.
 Горсткины — русский дворянский род.

Персоналии 
 Горсткин, Александр Павлович (1868—1920) — лукояновский уездный предводитель дворянства, член IV Государственной думы от Нижегородской губернии.
 Горсткин-Вывюрский, Михал (1861—1926) — польский художник.
 Горсткин, Иван Николаевич (1798—1877) — декабрист

Горсткина 
 Горсткина, Елена Александровна (более известна под фамилией Скрябина; 1906—1996) — мемуаристка, профессор русской литературы.
 См. также 
 Горсткина — деревня, Махнёвское муниципальное образование, Свердловская область, Россия
 Горсткин мост — пешеходный мост через Фонтанку в Санкт-Петербурге, является продолжением улицы Ефимова.
 Горсткино — название нескольких населённых пунктов.